Beckerman ist der Familienname folgender Personen:

 Ilene Beckerman (* 1935), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Kyle Beckerman (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Marty Beckerman (* 1983), US-amerikanischer Journalist und Autor 
 Wilfred Beckerman (1925–2020), britischer Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 Beckermann